El término arroyo Guaviyú puede referirse a:

Arroyo Guaviyú (Paysandú): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Paysandú.
Arroyo Guaviyú (Río Uruguay): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del río Uruguay.
Arroyo Guaviyú (Río Cuareim): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del río Cuareim.
Arroyo Guaviyú (Arroyo Tres Cruces Grande): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del arroyo Tres Cruces Grande.